Aristu ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Aristu (* 1968), spanischer Baseballspieler
 Jesús Hernández Aristu (* 1943), spanischer Sozialwissenschaftler